Hattendorf ist der Name folgender Orte:

 Hattendorf (Auetal), Ortsteil der Gemeinde Auetal, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Hattendorf (Alsfeld), Ortsteil der Stadt Alsfeld, Vogelsbergkreis, Hessen
 Hattendorf (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Hattendorf (Wüstung), Wüstung im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Hattendorf ist der Familienname folgender Personen:
 John Hattendorf (* 1941), US-amerikanischer Marinehistoriker
 Otto Hattendorf (1822–1905), Oberbürgermeister der Stadt Celle